Le siège de Jérusalem est un récit biblique qui décrit le siège par les Hébreux de la ville de Jérusalem, alors nommée « Jébus ». Le récit apparait dans le Deuxième Livre de Samuel.

Contexte 
Après la mort de Josué, les tribus de Juda et de Siméon, ayant réuni leurs forces, vinrent fondre sur cette place, dès lors très importante, avec une formidable armée.

La bataille 
Les Hébreux prirent la ville basse. Fidèles, aux ordres de Moïse, ils égorgèrent tout ce qui s'offrit à leur fureur. La haute ville, nommée Sion, arrêta leur victoire. Les efforts des Hébreux, durant près de quatre siècles, échouèrent contre cette citadelle. La gloire de l'emporter était réservée à David. Ce héros, proclamé roi par toutes les tribus, voulut signaler son avènement au trône par la prise de Jérusalem.

Le siège 
Les Jébuséens, qui l'habitaient, bien convaincus que leur ville était imprenable, n'opposèrent à l'armée ennemie que les aveugles, les boiteux et les estropiés.

David, outré de l'insulte, leur fit payer cher ce téméraire orgueil. Il fit donner un assaut général. Joab monta le premier sur la brèche, à la tête d'une troupe de braves, renversa les infidèles, les poursuivit jusque dans la forteresse, où il entra avec eux, et en ouvrit les portes à son roi. David chassa les habitants, fit réparer les murs, augmenta les fortifications, et établit sa demeure dans cette ville, qui devint la capitale du royaume d'Israël.

Articles connexes 
 Bible
 Jérusalem

Notes, sources et références 

Guerre dans l'Israël antique
-1051
Bible
Histoire militaire du XIe siècle av. J.-C.
Siège du XIe siècle av. J.-C.
Conflit du XIe siècle av. J.-C.
Bataille citée dans l'Ancien Testament